Anand steht für:
 Anand (Film),  Hindi-Film von Hrishikesh Mukherjee (1971)
 anderer Name für die keltische Gottheit Anu (Göttin)

Orte:
 Anand (Gujarat), Stadt in Indien
 Anand (Distrikt), Distrikt in Gujarat, Indien

Personen:
 Anita Anand (* 1967), kanadische Anwältin und Politikerin (Liberale Partei), Verteidigungsministerin Kanadas

 Dev Anand (1923–2011), indischer Schauspieler, Regisseur und Produzent
 Jojo Anand (* 1959), indischer Bischof von Hazaribag
 Margot Anand (* 1944), französische Esoterikerin
 Mulk Raj Anand (1905–2004), indischer Schriftsteller und Kunstkritiker
 Sunaina Anand (* 1980), indische Gewichtheberin
 Vijay Anand (1934–2004), indischer Filmregisseur
 Viswanathan Anand (* 1969), indischer Schachspieler und Schachweltmeister (2007–2013)
sowie
 Anand Batbileg (* 2001), deutscher Schauspieler